Augraben ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

generisch:
 Bezeichnung für Wassergräben zu einem größeren Gewässer in dessen flacher Talebene

speziell als Eigenname von Gewässern:
 Augraben (Aalbach) – siehe unten → Waldbüttelbrunner Augraben
 Augraben (Ablach), rechter Zufluss der Ablach (zur Donau) bei Ablach, Gemeinde Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Augraben (Aisch), rechter Zufluss der Aisch nach Willersdorf, Gemeinde Hallerndorf, Landkreis Forchheim, Bayern; mit Abschnittsnamensfolge Hollergraben → Willersdorfer Graben → Augraben
 Augraben (Altmühl) – vier Zuflüsse der Altmühl in Bayern; flussabwärts:
 Augraben (Altmühl, Colmberg), linker Zufluss bei Meuchlein, Markt Colmberg, Landkreis Ansbach
 Augraben (Altmühl, Gunzenhausen) oder Hackengraben, rechter Auenzufluss bei Aha, Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen; ist rechter Abzweig des Kleinen Wurmbachs bei der Scheupeleinsmühle
 Oberer Augraben, rechter Zufluss bei Pfalzpaint, Gemeinde Walting, Landkreis Eichstätt
 Augraben (Altmühl, Kinding), rechter Zufluss bei Unteremmendorf, Markt Kinding, Landkreis Eichstätt
 Augraben (Aubach) – zwei Zuflüsse des Aubachs (zur Donau), Bayern; bachabwärts:
 Augraben (Aubach, Scharmassing), linker Zufluss nahe Scharmassing, Gemeinde Obertraubling, Landkreis Regensburg
 Augraben (Aubach, Irl), rechter Zufluss nahe Irl im kreisfreien Regensburg
 Augraben (Aufbach), rechter Zufluss des Aufbachs (zur Zusam) bei Roggden, Stadt Wertingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Augraben (Brenz), linker Zufluss der Brenz bei Echenbrunn, Stadt Gundelfingen an der Donau, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Augraben (Donau), linker Zufluss der Donau nahe Anning, Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Augraben (Dürrbach), linker Zufluss des Dürrbachs (zum Main in Würzburg) gegenüber Gadheim, Gemeinde Veitshöchheim, Landkreis Würzburg, Bayern
 Augraben (Ebrach), linker Zufluss der Ebrach (zur Attel) bei Moos, Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Augraben (Egelstalbach) – siehe unten → Untere Augraben
 Augraben (Erlenbach), anderer Name des Weiherespangrabens, linker Quellbach des Erlenbachs bis Schloss Syburg, Gemeinde Bergen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Augraben (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs bei Fischbach, kreisfreies Nürnberg, Bayern
 Augraben (Friesheimer Ableiter), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Friesheimer Ableiters (zur Donau) nahe Sarching, Gemeinde Barbing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Augraben (Füllbach), linker Nebenlauf des Füllbachs (zur Itz) bei Zeickhorn, Gemeinde Grub am Forst, Landkreis Coburg, Bayern
 Augraben (Große Laber), zwei Zuflüsse der Großen Laber
 Augraben (Große Laber, Pfakofen),  rechter Zufluss gegenüber von Rogging, Gemeinde Pfakofen, Landkreis Regensburg, Bayern, eines rechten Auengrabens, der unterhalb von Pfakofen mündet
 Augraben (Große Laber, Aufhausen), rechter Zufluss zwischen Neumühle und Irnkofen, Gemeinde Aufhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Augraben (Hengersberger Ohe), rechter Zufluss der Hengersberger Ohe bei Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Augraben (Ilm), rechter Zufluss der Ilm nahe Ilmendorf, Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Augraben (Itz), rechter Zufluss der Itz gegenüber Meschenbach, Gemeinde Untersiemau, Landkreis Coburg, Bayern
 Augraben (Jagst), rechter Zufluss der Jagst beim Wohnplatz Burgberg von Jagstheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Augraben (Kästleinsmühlbach), linker Zufluss des Kästleinsmühlbachs bei der Kästleinsmühle, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Augraben (Kleine Vils), rechter Zufluss der Kleinen Vils zwischen Langenvils und Gundihausen, Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Augraben (Kollbach), linker Zufluss der Kollbach (zum Vilskanal) nahe Sattlern, Markt Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Augraben (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zur Wern) nahe Büchold, Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Augraben (Kupferbach), linker Zufluss des Kupferbachs nahe Reisenthal Markt Glonn, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Augraben (Laimbach), linker Zufluss des Laimbachs (zum Ehebach) gegenüber Langenfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Augraben (Lauterbach), linker Zufluss des Lauterbachs (zur Ilm) gegenüber Parleiten, Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Augraben (Liederbach), linker Zufluss des Liederbachs bei Oberliederbach am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Augraben (Luppe), linker Zufluss der Luppe bei Schkeuditz-Dölzig, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Augraben (Mailinger Bach), rechter Zufluss des Retzgrabens/Mailinger Bachs bei Unterhaunstadt im kreisfreien Ingolstadt, Bayern
 Augraben (Neckar) – drei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Augraben (Neckar, Horb), rechter Zufluss bei Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt
 Kleiner Augraben, rechter Zufluss vor Egelstal, Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt
 Augraben (Neckar, Börstingen), linker Zufluss bei Börstingen, Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen
 Augraben (Nebel), rechter Zufluss der Nebel bei Güstrow-Primerburg, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Augraben (Ottenheimer Mühlbach), rechter Zufluss des Ottenheimer Mühlbachs (zur Raukehle/ zum Mühlbach, zum  Rheinseitengraben, zum Rheinseitenkanal) bei Nonnenweier, Gemeinde Schwanau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Augraben (Paar), rechter Zufluss eines Seitenzweigs der Paar in Manching, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Augraben (Pegnitz) – siehe unten → Großer Augraben
 Augraben (Pfatter) – zwei Kanäle entlang der Pfatter im Landkreis Regensburg, Bayern; bachabwärts:
 Augraben (Pfatter, Alteglofsheim), Kanal zwischen dem Irlbach (Pfatter) und der Pfatter gegenüber Alteglofsheim
 Augraben (Pfatter, Köfering), rechter Seitenkanal der Pfatter von Alteglofsheim bis Köfering
 Augraben (Rinschbach), linker Zufluss und Hauptoberlauf des Rinschbachs bis Rinschheim, Stadt Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Augraben (Rißbach), rechter Zufluss des Rißbachs unterhalb der Oswaldhütte nahe Vorderriß, Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Augraben (Rot), rechter Zufluss der Rot (zur Donau) nahe Orsenhausen, Gemeinde Schwendi, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Augraben (Schlichem), rechter Zufluss der Schlichem bei Rotenzimmern, Gemeinde Dietingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Augraben (Schlierach), rechter Zufluss der Schlierach in Miesbach, Landkreis Miesbach, Bayern
 Augraben (Schwarzer Regen), rechter Zufluss des Schwarzen Regen im Blaibacher See bei Ried am See, Gemeinde Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Augraben (Schwarzlofer), rechter Zufluss der Schwarzlofer am Ortsanfang von Groissenbach, Gemeinde Reit im Winkl, Landkreis Traunstein, Bayern
 Augraben (Starzengraben), linker Flutgraben der Großen Laber ab Schierling, Landkreis Regensburg, Bayern, und rechter Oberlauf des Starzengrabens, der noch im Gemeindegebiet nach der Eggmühl in die Große Laber mündet
 Augraben (Sulzbach), linker Zufluss des Sulzbachs (zur Schutter) in Sulz, Stadt Lahr/Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Augraben (Talgraben), linker Zufluss des Talgrabens (zur Elsenz) nahe Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Augraben (Tambach), rechter Quellbach des Tambachs (zur Rodach) bei Altenhof, Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern
 Augraben, Abschnittsname der Teuere (zur Schwabbach, zur Wern) bei Schwemmelsbach, Gemeinde Wasserlosen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Augraben (Tollense), linker Zufluss der Tollense bei Siedenbrünzow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Augraben (Trubbach), linker Zufluss des Trubbachs (zur Regnitz) in Forchheim, Landkreis Forchheim, Bayern
 Augraben (Vils), linker Zufluss der Vils nahe Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Augraben (Weißbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Weißbachs (zur Fränkischen Saale) nahe Trappstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Augraben (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Pfersdorf, Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Augraben (Wiener Neustädter Kanal), am Oberlauf Rohrbach, linker Zufluss zum Wiener Neustädter Kanal bei Bad Vöslau, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Augraben (Wiesent), rechter Zufluss der Wiesent (Donau) in Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern
 Augraben (Wörnitz), rechter Zufluss der Wörnitz nahe der Ziegelmühle, Gemeinde Munningen, Landkreis Donau-Ries, Bayern; siehe Liste der Zuflüsse der Wörnitz#Südlauf bis zur Frankenalb
 Augraben (Zusam), rechter Zufluss der Zusam gegenüber Siefenwang, Gemeinde Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern

 Großer Augraben, linker Zufluss der Pegnitz nahe Reichenschwand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kleiner Augraben – siehe oben → Augraben (Neckar)
 Oberer Augraben – siehe oben → Augraben (Altmühl)
 Untere Augraben, linker Zufluss des Egelstalbachs (zum Neckar) bei Egelstal, Stadt Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Waldbüttelbrunner Augraben oder Ströhleinsaugraben, rechter Quellbach des Aalbachs bis vor Mädelhofen, Gemeinde Waldbüttelbrunn, Landkreis Würzburg, Bayern

Tal:
 Augraben (Wiesenbach), Trockental bis vor Wiesenbach, Gemeinde Blaufelden des oberen Wiesenbachs, rechter Zufluss der Brettach (zur Jagst) nach Hilgartshausen, Gemeinde Rot am See, beide Orte im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Orte:
 Augraben (Gemeinde Semriach), Ortsteil der Marktgemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Augraben (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortsteil der Gemeinde Waldbach-Mönichwald, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Augraben (Gemeinde Gasen), Ortsteil der Gemeinde Gasen, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Aubach
 Auegraben